Евге́ний Никола́евич Заричню́к (; ) — украинский футболист, полузащитник

Биография 
Во взрослом футболе дебютировал в 2006 году, выступая за «Нафком» из города Бровары. В следующем году дебютировал в составе клуба «Львов», в котором провёл один сезон. В 2008 году перешёл в «Сталь» из Алчевска, в котором сыграл только 2 матча. В 2009 году перешёл в «Оболонь» из Киева, в котором сыграл 5 матчей. В 2011 году перешёл в аренду в черниговскую «Десна». В том же году перешёл в аренду в «Николаев».

В 2012 году перешёл в аренду в «Тирасполь» из Молдовы и вскоре подписал с ними контракт. В «Тирасполе» с первых матчей застолбил за собой место в основном составе. По итогам сезона 2014/15 был приглашён на просмотр в футбольный клуб «Милсами», ставшего чемпионом Молдовы. В составе этой команды дебютировал в матчах Лиги чемпионов.

В сентябре 2017 года вновь присоединился к «Николаеву».

Достижения 
 «Тирасполь»
 Серебряный призёр чемпионата Молдавии: 2013/14
 Финалист Суперкубка Молдавии: 2013/14
 Кубок Молдавии: 2012/13
 «Милсами»
 Финалист Суперкубка Молдавии: 2015

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Нафком»
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Тирасполь»
Игроки ФК «Милсами»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Агробизнес»
Игроки ФК «Николаев-2»
Игроки ФК «Рубикон»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк